Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica – militare spagnolo, uomo di stato, nobile e primo duca di Cittareale
 Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Gerardo Esquivel Butrón – ex calciatore messicano, centrocampista
 Leao Butrón – calciatore peruviano con passaporto italiano, portiere